Czerwona Góra, vertaald Rode berg, kan verwijzen naar: 
Czerwona Góra (Święty Krzyż), een dorp in de gemeente Sadowie
Czerwona Góra (berg), in de Heilig Kruis Bergen in Polen
Czerwona Góra (piek), de top van de Włodzickich-heuvels
Czerwona Góra (The Elder Scrolls), een fictieve plek, de hoogste piek in The Elder Scrolls